Název Dobronice má více míst:
 Dobronice u Bechyně, obec v okrese Tábor
 Dobronice (hrad) – zřícenina hradu v Dobronicích u Bechyně
 Dobronice u Chýnova, část obce Chýnov v okrese Tábor
 Dobronice (Tavíkovice), část obce Tavíkovice v okrese Znojmo
 Dobronice (Újezd nade Mží), část obce Újezd nade Mží v okrese Plzeň-sever